Гербы муниципальных районов России:
 Герб Калининского района — герб муниципального образования Калининский район Краснодарского края.
 Герб Калининского района — герб муниципального образования «Калининский район» Тверской области.